signifie « sept sœurs » en anglais. Ce nom peut faire référence à :

Toponymes 

 Seven Sisters, un district du borough londonien de Haringey dans le nord de Londres ;
  ;
 Seven Sisters, une chaine de montagnes dans le Massachusetts ;
 Seven Sisters, une série de falaises crayeuses dans le Sussex ;
 Seven Sisters, l'un des noms d'un cercle de pierres situé dans le comté de Kerry, en Irlande.
 Seven Sisters, une station de métro de Londres.

Autres 
 Seven Sisters, un film de science fiction américano-belgo-britannico-français de Tommy Wirkola sorti en 2017 ;
 Seven Sisters, groupe de magazines américains pour les femmes au foyer.

Voir aussi